Ross Islands kan syfta på:

Geografi

Marshallöarna 

 Namu Atoll (atoll i Marshallöarna),

Papua Nya Guinea 

 Aweleng Islands, öar, West New Britain, 

Robotskapade Marshallöarnaförgreningar
Robotskapade Papua Nya Guineaförgreningar